Джейкоб Уитмер Хартман (; ,  — ) — американский филолог, переводчик и журналист.

Окончил Колумбийский университет (1906) как германист, в 1912 году там же защитил диссертацию. В 1906—1907 гг. преподавал английский язык в Кобе (Япония), затем до 1919 г. германистику в Сити-колледже Нью-Йорка. Опубликовал монографию, посвящённую одной из древнескандинавских саг (; 1912). Перевёл на английский язык с немецкого роман Макса Брода «Женщина, которая желанна мужчине» (английское название «Три любви») и монографию Фридриха Гундольфа «Мантия Цезаря», с датского — книгу Мартина Андерсена-Нексё «Солнечные дни» и книгу очерков Георга Брандеса о путешествии по Греции, с украинского — книгу Степана Рудницкого «Украина и украинцы». В начале 1920-х гг. активно участвовал в движении в поддержку Советской России, был постоянным автором и казначеем выходившего в США журнала «Soviet Russia», перевёл на немецкий язык книгу Льва Троцкого «От Октября до Бреста». Написал ряд статей, в том числе о Троцком, для «Американской энциклопедии» (1920).

Ссылки 
 Тексты в Интернет-архиве
 Статьи в «Американской энциклопедии»

Филологи США
Переводчики США
Переводчики прозы и драматургии на английский язык